Shaw Mansion bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Shaw Mansion (Connecticut), ID-Nr. 70000713
 Shaw Mansion (Maryland), ID-Nr. 85001345